Czapka frygijska – pileus, czapka wolności
 Czapka Frygijska – grupa plastyków międzywojennych
 Pileus – forma chmury o kształcie przypominającym czapkę frygijską